Бойс (, , ):
  (1895—1977) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской футбольной лиги «Южный Мельбурн» и «Фицрой».
  (1867—1942) — канадский политик, член Палаты общин (1904—1917).
  — новозеландский теле- и радиоведущий, лауреат Новозеландской радиопремии ведущему неутренней музыкальной передачи (2015—2017, 2019).
 Бойс, Бёрк (1901—1969) — американский фехтовальщик.
  (1927—2011) — австралийский боксёр, четвертьфиналист Олимпийских игр в полусреднем весе (1948).
  (род. 1986) — ирландский спортивный ходок, участник Олимпийских игр (2012, 2016, 2020).
 Бойс, Брэд (род. 1982) — канадский хоккеист.
 Бойс, Гектор (1465—1536) — шотландский философ, историк и хронист.
  — американский педагог, канцлер Миссисипского университета (с 2019).
  (род. 1956) — австралийский игрок в хоккей на траве, обладатель Трофея чемпионов (1983), дядя Майкла (род. 1980) и Фионы Бойс.
  — американский предприниматель, президент (2003—2007), генеральный директор (2006—2015) и председатель (2007—2015) Peabody Energy.
  (род. 1945) — британский дипломат, посол Великобритании в Катаре (1990—1993), Кувейте (1996—1999) и Египте (1999—2001).
 Бойс, Дейв (род. 1964) — канадский гребец.
 Бойс, Джеймс:
  (1947—1994) — британский политик, член Палаты общин (1992—1994).
  — австралийский историк и писатель, лауреат премии газеты The Age за книгу года (2012).
  (род. 1975) — американский футболист, игрок лиги MLS в составе клуба «Майами Фьюжн».
  (род. 1993) — шведский хоккеист, игрок Шведской хоккейной лиги в составе клуба «Тимро».
  (род. 1944) — североирландский футбольный функционер, президент Ирландской футбольной ассоциации (1995—2007).
  (род. 1994) — австралийский игрок Национальной регбийной лиги и Национальной лиги по регбилиг-9 в составе клуба «Брисбен Бронкос» (2015).
 Бойс, Джоанна Мэри (1831—1861) — английская художница.
  — барбадосский политик, министр транспорта и общественных работ, министр здравоохранения, член Палаты собрания (2008—2018).
 Бойс, Джордж:
 Бойс, Джордж Прайс (1826—1897) — английский художник.
  (1848—1930) — канадский фермер и политик, член Палаты общин (1917—1921).
  (1916—1944) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в битве при Аитапе (1944; посмертно).
  (род. 1998) — британская крикетчица, участница Кубка Шарлотты Эдвардс в составе клуба «Норт-Уэст Тандер».
  (род. 1991) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (род. 1973) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Атланта Хокс».
 Бойс, Доротея (род. 1963) — американская конькобежка.
  (род. 1984) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс».
 Бойс, Йозеф (1921—1986) — немецкий художник-постмодернист.
 «Бойс» (2017) — немецкий документальный фильм о Йозефе Бойсе.
  (род. 1999) — барбадосский крикетчик, победитель турнира «Супер50» в составе команды Вест-Индии (2020).
  (род. 1998) — британская футболистка, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Мотеруэлл».
  (1943—1996) — австралийский крикетчик, финалист Кубка мира в составе сборной Австралии (1975) и чемпион вест-индского турнира в формате «Список А» в составе сборной Барбадоса (1973, 1976).
  (1907—1987) — британский военный лётчик; командующий Королевскими ВВС на Кипре и в Леванте (1954—1956).
  (род. 1962) — австралийский политик, член Палаты представителей (с 2022).
  (род. 1967) — австралийский мотогонщик, обладатель Кубка мира по спидвею (2001).
 Бойс, Крейг (род. 1967) — австралийский мотогонщик, трёхкратный чемпион Австралии по спидвею.
 Бойс, Кристофер Джон (род. 1953) — гражданин США, работавший на советскую разведку под псевдонимом «Сокол».
 Бойс, Кэмерон:
  (род. 1989) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе команды штата Квинсленд (2012) и лиги Big Bash в составе «Мельбурн Ренегейдс» (2019).
 Бойс, Кэмерон (1999—2019) — американский актёр и танцор.
  (1895—1955) — британский политик, лорд-мэр Лондона (1951—1952).
 Бойс, Лиам (род. 1991) — североирландский футболист.
  (род. 1996) — британский регбист, полуфиналист Премьер-лиги Англии в составе клуба «Бат» (2020).
 Бойс, Майкл:
 Бойс, Майкл Харди (род. 1931) — генерал-губернатор Новой Зеландии (1996—2001).
  (род. 1943) — британский военно-морской офицер, первый морской лорд (1998—2001) и начальник Штаба обороны (2001—2003).
  (род. 1980) — австралийский игрок в хоккей на траве, финалист Кубка мира (2006), брат Фионы Бойс, племянник Гранта Бойса.
  (род. 1950) — канадский эколог, обладатель медали Мирослава Романовского Королевского общества Канады (2016).
 Бойс, Мартин (род. 1967) — современный британский художник.
 Бойс, Мэри:
 Бойс, Мэри (1920—2006) — британский учёный-иранист, исследовательница зороастризма и манихейства.
  — американский инженер и педагог, проректор Колумбийского университета (с 2021), обладатель медали Тимошенко (2020).
  (род. 1985) — британский крикетчик, игрок Лиги чемпионов по крикету Twenty20 в составе клуба «Лестершир Фоксес».
  — южноафриканский политик, председатель Законодательного собрания провинции Квазулу-Натал (с 2019).
  (род. 1946) — австралийский прыгун в высоту, участник Олимпийских игр (1968).
  (род. 1952) — американский дипломат, поверенный в делах США в Сингапуре (1993—1994), посол США в Индонезии (2001—2004) и Таиланде (2004—2007).
  (род. 1997) — тринидадская крикетчица, игрок сборной Тринидада и Тобаго.
  (1928—2020) — американский англиканский священник, епископ епархии Запада Англиканской провинции Америки, генеральный викарий епархии Каскадии Англиканской церкви в Северной Америке (2009—2011).
  (1863—1911) — британский патолог-гигиенист, первый директор Ливерпульской школы тропической медицины (1898—1902), член Королевского общества (с 1902).
 Бойс, Рэймонд:
  (1928—2019) — британский и новозеландский театральный художник-оформитель, лауреат Премии генерал-губернатора Новозеландской академии изящных искусств (1993), обладатель звания «Живая икона» Художественного фонда Новой Зеландии (2007).
 Бойс, Рэймонд (1947—1974) — один из разработчиков SQL.
 Бойс, Ронни (род. 1943) — английский футболист.
  (род. 1962) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание галереи .
  (род. 1951) — австралийский политик, член Сената (2007—2014).
 Бойс, Уильям:
 Бойс, Уильям (1711—1779) — английский композитор.
  (1818—1890) — американский адвокат и политик, член Палаты представителей (1923—1925).
  (1855—1942) — американский юрист и политик, член Палаты представителей США (1853—1860) и Конгресса и Палаты представителей КША (1861—1865).
  (1858—1929) — американский издатель, сооснователь Бойскаутов Америки.
 Бойс, Уолтер (род. 1946) — канадский автогонщик.
 Бойс, Филип:
  (род. 1940) — ирландский католический священник, епископ Рафо (1995—2017).
  (род. 1949) — австралийский психиатр и педагог, президент Королевской австралийской и новозеландской коллегии психиатров (2003—2005).
 Бойс, Филлис (ур. Каллоу, в 1-м браке — Дуглас; 1936—2010) — американская актриса.
 Бойс, Фиона (род. 1987) — австралийская хоккеистка на траве.
  (род. 1959) — британский писатель и сценарист, обладатель медали Карнеги (2004), лауреат Премии британского независимого кино (2005).
  (1872—1940) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс (1927—1930).
  (1913—1988) — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по прыжкам в длину (1933) и в тройном прыжке (1933, 1934, 1936, 1938).
 Бойс, Эммерсон (род. 1979) — барбадосский футболист.

 Де Бойс, Вим (1896—1975) — нидерландский футболист.

 Бойс — персонаж сказок А. М. Волкова.

Топонимы 
 Мальяда-дус-Бойс — муниципалитет в штате Сержипи (Бразилия).
 Риу-дус-Бойс — муниципалитет в штате Токантинс (Бразилия).
  — город в округе Кларк штата Виргиния (США).
  — город в приходе Рапидс штата Луизиана (США).

См. также 
 Boys